Adelina Ismajli (née en 1979), chanteuse kosovare ;
 Ardian Ismajli (né en 1996), footballeur kosovar ;
  (né en 1982), footballeur albanais ;
 Genta Ismajli (née en 1984), chanteuse kosovare ;
 Rexhep Ismajli (né en 1947), linguiste albanais ;
 Zanfina Ismajli (née en 1985), chanteuse kosovare, sœur d'Adelina.